Scillo (Šilo Velo o Šilo Veliko) – isolotto nell'arcipelago delle isole Incoronate in Croazia
 Scillo piccolo (Šilo Malo o Crnikovac) – scoglio collocato presso la punta meridionale di Scillo delle isole Incoronate
 Scillo (Šilo) – piccolo isolotto situato presso la punta meridionale dell'isola Sferinaz nell'arcipelago Zaratino in Croazia